Катрина Боуден (; ) — американская актриса.

Биография 
Катрина родилась 19 сентября 1988 года в городе Уайкофф, штат Нью-Джерси, США. Посещала школу Святого Томаса Мора в Мидланд-Парк, а затем окончила католическую академию «Непорочное сердце» в Нью-Джерси. В 14 лет Катрина стала фотомоделью. В 2005 году она впервые появилась на экране в клипе «Dance Dance» группы Fall Out Boy и нескольких рекламных роликах. 

В кино Катрина начала сниматься в 2006 году.

В 2008 году она снялась в клипах «After Hours» группы We Are Scientists.

В 2009 году Катрина получила «Премию Гильдии киноактёров США» как участник «Лучшего актерского состава в комедийном сериале» за сериал «Студия 30». В 2008, 2010, 2011, 2012 и 2014 годах она также номинировалась в этой категории, но премию не получала.

В апреле 2011 года Катрина Боуден признана самой сексуальной женщиной по версии журнала Esquire. В 2012 году заняла 18 место в списке «Hot 100» журнала «Maxim», в 2013 году — 25 место.

В 2013 году снялась в клипе «Miss Jackson» группы «Panic! at the Disco».

Личная жизнь 
С 19 мая 2013 года Катрина замужем за музыкантом  (род. 1983), с которым она встречалась 3 года до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США